De Deense voetbalbeker 1991–92 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 38ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie, om sponsorredenen dit seizoen Giro Cup geheten, begon in juli 1991 en eindigde op 28 mei 1992 met de finale in het Aarhus Stadion (20.000 toeschouwers) in Aarhus onder leiding van scheidsrechter Kaj Østergaard. Thuisclub Aarhus GF won de beker voor de achtste keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 2-0 te winnen van Boldklubben 1903.

Schema

Zie ook
Superligaen 1991/92

Bekervoetbal 1991/92
1992